Чаир () — община Северной Македонии. Муниципальная администрация состоит из совета и мэра. Старый город Скопье находится в городе Чаир. муниципалитет имеет преимущественно албанское население.

География 
Чаир расположен вдоль северного (левого) берега реки Вардар, напротив современного центра города. Он граничит с общиной Центр на юго-западе, общиной Карпош на западе, муниципалитетом Бутел на севере и общиной Гази-Баба на востоке.

Население 
Чаир имеет смешанное население, которое включает меньшинства цыган и турок, однако этот район связан с албанцами в Северной Македонии. В современную эпоху отношения между этническими группами в муниципалитете Чаир остаются нейтральными. Согласно последней национальной переписи населения 2002 года, в Чаире проживает 64 773 человека.

Этнический состав населения:
 албанцы — 57,0 %;
 македонцы — 24,1 %;
 турки — 6,9 %;
 цыгане — 4,8 %;
 боснийцы — 4,6 %;
 остальные — 2,6 %;

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Общины Северной Македонии
Скопье